«Oda a l'Alegria», poema alemany del  de Friedrich von Schiller;
 Quart moviment de la Simfonia núm. 9 de Beethoven;
«Himne Europeu», himne de la Unió Europea i el Consell d'Europa;
«Himno a la Alegría», cançó de Miguel Ríos.